Província de Jalal-Abad, província (oblast) del Kirguizistan
 Jalalabad (Nangarhar), ciutat de l'Afganistan a la província de Nangarhar a 150 km a l'est de Kabul
 Jalal-Abad, ciutat del Kirguizistan, capital de la província de Jalal-Abad
 Jalalabad, nom alternatiu de Sylhet, a Bangladesh.